Флаг Никольского района (Вологодская область)
 Флаг Никольского района (Пензенская область)